Жан Ванье CC GOQ (, 10 сентября 1928, Женева — 7 мая 2019) — канадский и французский основатель общин-поселений для умственно отсталых людей, называемых «Ковчег», а также движения «Вера и Свет» — общин, в которые входят особые люди, их родители и их друзья.

В молодости Жан Ванье, сын известного дипломата, был офицером морского флота и служил на авианосце. Осознав бесперспективность военных усилий, оставил службу и стал изучать и позже преподавать философию. Позже основал в 1964 г. движения «Ковчег» и в 1971 г. «Вера и свет» (для родителей умственно отсталых детей). Многие называют Ванье также христианским богословом и проповедником. Движения «Ковчег» и «Вера и свет», по словам их основателей, носят экуменический характер, то есть объединяют представителей любых христианских конфессий. По состоянию на начало 2020 года Международная федерация «Ковчег» насчитывала 154 общины в 38 странах, больше всего их во Франции.

Жан Ванье неоднократно посещал Россию и выступал с лекциями.

Первые группы движения «Вера и свет» в России появились в 1990 г. К 2003 году их насчитывалось восемь (шесть в Москве и две в Московской области — в городах Пушкино и Подольск).

Общины «Ковчег» в России так и не были основаны, хотя на протяжении 1990—2000-х гг предпринимались попытки создать поселения, похожие на общины "Ковчег".
.

К опыту Жана Ванье и его общин обращаются многие люди, занятые судьбой особых людей в России.

Из высказываний и публикаций Ж.Ванье 
Сейчас мне кажется, что опыт, пережитый мной, полностью изменил меня. Я говорю об опыте общения, встреч и жизни со взрослыми и детьми, которые были очень сильно ранены. Я по-настоящему открыл для себя то, что составляет сердцевину человеческих страданий, — отверженность, чувство совершенного одиночества в этом мире.

Заходишь в детское отделение какой-нибудь больницы и видишь маленьких детей, которые больше не кричат. Они находятся в таком состоянии, что все держат в себе. Они знают, что им никто не ответит на их крик. Молчать им кажется безопаснее, чем кричать и не получать ответа. Любая закрытая больница, любое закрытое учреждение, где содержатся люди — ужасны. Я видел там чудовищно одиноких людей. Отверженных. Думающих, что они никому не нужны…

Каждый из нас где-то внутри чувствует себя одиноким и отверженным. Независимо от того, женаты ли мы, замужем ли, мы все равно чувствуем свою неполноту. Такова природа человека. Однако у всех нас есть и невероятная потребность в любви, в том, чтобы любить и быть любимыми. И эта потребность — основа жизни человека, его спасение….

Когда перед нами человек, страдающий депрессией, то ощущаешь себя, даже становишься убогим. Как же вести себя с таким человеком, когда ты сам убог и впадаешь в депрессию, видя чужую депрессию.

Депрессия — это не постыдная болезнь, которую нужно скрывать от себя и от других… Сердечные язвы — это часть нашей жизни, и никто от них не застрахован.

Обвинения в злоупотреблениях по отношению к нескольким женщинам 
В феврале 2020 года Международная федерация «Ковчег» опубликовала результаты расследования, согласно которым Жан Ванье в период с 1970 по 2005 годы склонил нескольких женщин к интимным отношениям, оправдывая свои поступки духовными и псевдомистическими доводами. Кроме того, выяснилось, что, вопреки своим публичным заявлениям, Ж.Ванье знал о теории, описываемой как «ложная мистика» и вытекающих из неё сексуальных практиках, проводимых Томасом Филиппом – духовным отцом Ванье и вторым основателем «Ковчега», умершим в 1993 году.  .

Библиография 
Иисус приходит ко мне: рассказы по Библии о любвиБога - М.: Милосердие и культура, 1990, - 208 с.

Жизнь в общине – М.: Вера и свет, 1994. – 68 с.

Депрессия; Боязнь любви / Перевод с фр. Д. Рогачкова; Под ред. [и с предисл.] М. Завалова. - 2-е изд. - М: Движение "Вера и Свет", 1996. - 31с.

Община — место прощения и праздника . – М.: Цэрис, 2000. – 222 с.

Быть рядом... – М.: Рудомино, 2000. – 80 с.

Найти мир – М.: Вера и Свет, 2003. - 82 с.

Каждый человек – священная история – М.: Вера и Свет, 2008.

Войти в тайну: Иисус в Евангелии от Иоанна. – М.: "Вера и Свет". 2014

Жить мирно посреди насилия: пророческое свидетельство слабости / Жан Ванье и Стэнли Хауэрвас ; [пер. с англ. А. Черняка]. - Киев : Дух i лiтера ; М.: ОСАННА, 2015. - 136 с

Жизнь в общине / Жан Ванье ; [пер. с англ. М. Завалов]. - Москва: "Вера и свет". 2019. - 392 с.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Российских общин «Веры и Света» 
 Отрывки произведений Жана Ванье, существующие в электронном виде по-русски 
 Небольшой сайт о Жане Ванье, отце Тома Филиппе и общине «Ковчег» в Троли, Франция 
 
 
 
 
 
 

Общественные деятели Канады
Педагоги Канады
Лауреаты премии Гордона Монтадора